Чемпионат Болгарии по тяжёлой атлетике 1952 года состоялся 8 ноября в Софии. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

Медалисты

Литература

Ссылки 
 Страница на Chidlovski.net

Чемпионаты Болгарии по тяжёлой атлетике
Чемпионаты Болгарии в 1952 году
Спортивные соревнования в Софии
1952 год в тяжёлой атлетике
Ноябрь 1952 года